San Nicolò di Comelico — comuna italiana do Vêneto
 Nughedu San Nicolò — comuna italiana da Sardenha
 San Nicolò Gerrei — comuna italiana da Sardenha
 Ponte San Nicolò — comuna italiana do Vêneto
 Centa San Nicolò — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 San Nicolò d'Arcidano — comuna italiana da Sardenha

Desambiguações de topônimos